Lockheed Martin X-44 bylo označení více typů letadel od jednoho výrobce.
 Lockheed Martin X-44 MANTA  – koncept bezocasého letounu, jehož směr letu měl být řízen pouze vektorováním tahu motorů
 Lockheed Martin X-44A (UAV) – bezpilotní technologický demonstrátor zalétaný 2001, odhalený až roku 2018